Yang Ying (1953) – tennistavolista cinese
Yang Ying (1977) – tennistavolista cinese